Mændens enkeltstart under Sommer-OL 2012 blev kørt onsdag den 1. august 2012 i London. Løbet blev vundet af Bradley Wiggins.

Program

Resultat

Referencer 

Enkeltstart mænd